Josef Max oder Joseph Max ist der Name folgender Personen:

* Josef Max (Verleger) (Joseph Max; 1787–1873), deutscher Buchhändler und Verleger in Breslau
 Joseph Max (der Ältere) (1765–1838), böhmischer Bildhauer, siehe Joseph Franz Max
 Joseph Max (Bildhauer) (Josef Max; Joseph Calanza Max (der Jüngere); 1804–1855), böhmischer Bildhauer
 Joseph Franz Max (1765–1838), böhmischer Bildhauer und Holzschnitzer